Wiśniewski () est un nom de famille d'origine polonaise que l'on trouve aussi sous des formes dérivées comme Wisniewski, Wiśnewski ou Wisnewski, Wiśnieski ou Wisnieski, ainsi que Wischnewski (Allemagne), Winieski (France, Canada), etc.

Patronyme 

 Andrzej Wiśniewski (1956-2022), entraîneur de football polonais ;
 Gerhard Wisnewski (né en 1959), journaliste et réalisateur allemand ;
 Hans-Jürgen Wischnewski (1922-2005), homme politique allemand ;
 James Wisniewski (né en 1984), joueur américain de hockey sur glace ;
 Jonathan Wisniewski (né en 1985), joueur français de rugby à XV ;
 Ludwik Wiśniewski (né en 1936), dominicain polonais et aumônier universitaire ;
 Maryan Wisnieski (1937-2022), footballeur français ;
 Przemysław Wiśniewski (né en 1998), footballeur polonais ;
 Wiesław Wiśniewski (1931-1994), astronome polonais.

Astronomie 
 (2256) Wisniewski (depuis 1960), astéroïde de la ceinture principale.

Voir aussi 
  (etc.), noms d'origine russe dérivés de .

Homonymie de patronyme
Patronyme polonais